Le district de Jiaocheng (蕉城) est une subdivision administrative de la province du Fujian en Chine ;
 Le xian de Jiaocheng (交城) est une subdivision administrative de la province du Shanxi en Chine.

Homonymie de toponyme